O quadro de medalhas é uma lista que classifica as Federações Nacionais de Esportes Universitários (NUSF) de acordo com o número de medalhas conquistadas na Universíada de Verão de 2015 em Gwangju, na Coreia do Sul. Estão sendo disputadas 272 finais em 20 modalidades olímpicas e em uma não olímpica.

O quadro 
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate.

A primeira medalha de ouro foi conquistada pela atleta chinesa Zheng Shuangxue no evento da Trampolim de 1 metro feminino dos saltos ornamentais com a pontuação de 286,20 pontos, as medalhas de prata foi para a local Kim Nami e o bronze para a chinesa Mengchen Sun.

A primeira medalha de ouro do país anfitrião foi conquistada pelo judoca Guham Cho no evento de até 100kg do judô ao vencer o francês Clement Delvert, as medalhas de bronze foram para o alemão Dino Pfeiffer e o russo Niiaz Bilalov.

O país em destaque é o anfitrião.

Ver também 
 Universíada de Verão de 2015 - Atletas multimedalhistas
 Universíada de Verão de 2015 - Vencedores por modalidade

Ligações externas 
 

Quadro de Medalhas
Verao de 2015